Cis puede referirse a:
Función matemática compleja cis(α)
Cis, localidad y comune italiana de la provincia de Trento.
Ácido graso cis
Isómero cis
Cis, un género de insectos coleópteros.
Cisgénero, término contrario a transgénero.